Свен-Сёрен Кристоферсен (; род. 9 мая 1985 года, Любек) — немецкий гандболист, выступавший на позиции левого полусреднего.

Карьера

Клубная 
Свен-Сёрен Кристоферсен воспитанник клуба Стокельсдорф. Кристоферсон начинал профессиональную карьеру в 2003 году в клубе Лемго. В 2006 году Свен-Сёрен Кристоферсен перешёл в Айнтрахт Хильдесхайм. В 2007 году Кристоферсен перешёл в Лемго. Остаток сезона 2007/08 Свен-Сёрен Кристоферсен выступал в клубе Вильгельмсхафенер. В 2008 году Кристоферсен перешёл в ГК Вецлар. В сезоне 2009/10 Свен-Сёрен Кристоферсен стал четвёртым в списке бомбардиров. В 2010 году Свен-Сёрен Кристоферсен стал игроком клуба Фюксе Берлин. В составе Фюксе Берлин Кристоферсен стал обладателем кубка Германии. В 2014 году Свен-Сёрен Кристоферсен перешёл в Ганновер-Бургдорф.

В сборной 
Свен-Сёрен Кристоферсен выступает за сборную Германию. Кристоферсен дебютировал в сборной Германии 22 ноября 2006 года в матче против Австрии. Всего, Свен-Сёрен Кристоферсен сыграл за сборную Германии 101 матча и забросил 182 мячей.

Награды 
 Обладатель кубка Германии: 2014

Статистика

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2013-14/player/520979/Sven-S%26%23246%3bren+Christophersen
 https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ch/sven-soren-christophersen-1.html 

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ГК «Лемго»
Игроки ГК «Ветцлар»
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Фюксе Берлин»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года